Luba (Guiné Equatorial)
 Luba (youtuber)
 Missa Luba